Агнеш Савай була чинною чемпіонкою, але вирішила того року не брати участі.

1-ша сіяна Роберта Вінчі виграла титул, у фіналі перемігши 7-му сіяну Ірину-Камелію Бегу з рахунком 6–4, 1–6, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= І-К Бегу
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Л Поус-Тіо
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= А Томлянович
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= В Лукач
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= К Дентоні
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Е Кабеса Кандела
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Е Бірнерова
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= Л Градецька
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=2

| RD1-seed09=5
| RD1-team09={{Nowrap| А Медіна Гаррігес}}
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= А Пивоварова
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Л Цуренко| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=7| RD1-score11-3=6| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Р-Л Яні
| RD1-score12-1=6| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3=2

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= П Мартич
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Ш Феґеле| RD1-score14-1=7| RD1-score14-2=7| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= М Гожня
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= С Еррані| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=7
| RD2-team01= І-К Бегу| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= А Томлянович
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Е Кабеса Кандела| RD2-score03-1=77| RD2-score03-2=6| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Е Бірнерова
| RD2-score04-1=64
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=5
| RD2-team05=| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=7| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Л Цуренко
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Ш Феґеле
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= С Еррані| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=7
| RD3-team01= І-К Бегу| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= Е Кабеса Кандела
| RD3-score02-1=0
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=5
| RD3-team03=| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=7| RD3-score03-3=3
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= С Еррані
| RD3-score04-1=6| RD3-score04-2=5
| RD3-score04-3=0r

| RD4-seed01=7
| RD4-team01= І-К Бегу| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=5
| RD4-team02=
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3= 
}}

 Кваліфікація 
 Сіяні гравчині 

 Кваліфікувалися 

 Щасливі лузери 
  Анна-Джулія Ремондіна

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

GDF SUEZ Grand Prix, одиночний розряд
2011